Chleuh steht für:
 Taschelhit, eine Berbersprache
 Schlöh, Taschelhit sprechendes Berbervolk